Claude Berger peut désigner :
 Claude Berger (1679-1712), un médecin et chimiste français ;
 Claude Berger (1921-1981), un homme politique suisse ;
 Claude Berger (1936-), un essayiste, romancier et poète français.